Pełna lista medalistek mistrzostw świata w kolarstwie szosowym w indywidualnej jeździe na czas kobiet.

Wyniki

Tabela medalowa 

Stan po MŚ 2016

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
Kolarstwo szosowe kobiet